Vételi jog azaz opció: dologátruházás speciális esete a polgári jogban.
 Opciós ügylet ügylet az értékpapír-kereskedelemben.
 Opció (Dél-Tirol): a dél-tiroli német lakosság átköltöztetése a Német Birodalomhoz került Ausztriába, az 1939 októberi Hitler–Mussolini egyezmény szerint